Der Begriff Vordersatz bezeichnet 
 in der Logik die Prämisse.
 in der Grammatik die Protasis.
 im Bauwesen die Mengen- und Dimensionsangabe einer Position eines Leistungsverzeichnisses.
 in der Musik den ersten Teil der Exposition einer Sonate